Hendes Kongelige Højhed Infanta (prinsesse) Elena, hertuginde af Lugo (Elena María Isabel Dominica de los Silos de Borbón y de Grecia de Marichalar) (født 20. december 1963 i Madrid) er prinsesse af Spanien. Hun er ældste datter af kong Juan Carlos og dronning Sofia, og søster til kong Felipe 6. og prinsesse Cristina.

Infanta Elena er nummer fire i tronfølgen til den spanske trone, efter sin bror og hans døtre.

Ægteskab og børn 
18. marts 1995 giftede Elena sig med Jaime de Marichalar y Sáenz de Tejada i Sevilla. Han fik titlen hertug af Lugo, og Elena blev dermed hertuginde af Lugo.

Hertugparret har to børn:
 Hans Excellence Don Felipe Juan Froilán de Todos los Santos de Marichalar y de Borbón (født 17. juli 1998)
 Hendes Excellence Doña Victoria Federica de Todos dos Santos de Marichalar y de Borbón (født 9. september 2000)

Dekorationer 
 : Storkors af Sankt Olavs Orden (No.St.O.1.)  (1995)

Anetavle 

Kongelige fra Spanien
Huset Bourbon
Personer fra Madrid
Storkors af Sankt Olavs Orden